Panic (en español: ‘Pánico’) puede hacer referencia a:

Música

Intérpretes 
 Panic (banda), banda de rock formada en 1981; la primera banda de Dave Mustaine, después de Metallica y Megadeth.
 Panic! at the Disco, banda de rock a veces conocida simplemente como Panic!

Obras musicales 
 «Panic» (canción de The Smiths) (1986).
 «Panic» (canción de Sublime with Rome) (2011).
 Panic (álbum de MxPx) (2005).
 Panic (álbum de Caravan Palace) (2012).

Otros medios 
 Panic!, videojuego de 1993 para Sega CD.
 Panic (película de 1928), película alemana dirigida por Harry Piel.
 Panic (película de 1982), película italiana-española dirigida por Tonino Ricci.
 Panic (película de 2000), película protagonizada por William H. Macy.

Informática 
 Kernel panic, condición de error grave asociada con los sistemas operativos de tipo Unix.